Ruta Provincial 13 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 13, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 13, ruta provincial de Córdoba, Argentina.
Ruta Provincial 13, ruta provincial de La Pampa, Argentina.
Ruta Provincial 13, ruta provincial de Santa Fe, Argentina.